Rusland
 Starkovo (Kostroma) - dorp in de Russische oblast Kostroma
 Starkovo (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Starkovo (Leningrad) - dorp in de Russische oblast Leningrad
 Starkovo (Nizjni Novgorod) - dorp in de Russische oblast Nizjni Novgorod
 Starkovo (Novgorod) - dorp in de Russische oblast Novgorod
 Starkovo (Pskov) - dorp in de Russische oblast Pskov
 Starkovo (Smolensk) - dorp in de Russische oblast Pskov

 Polen
 Starkowo (district Bytów) - dorp in de Poolse woiwodschap Pommeren
 Starkowo (district Słupsk) - dorp in de Poolse woiwodschap Pommeren
 Starkowo (Groot-Polen) - dorp in de Poolse woiwodschap Groot-Polen